Марко Мендо́са (; 3 мая 1963, Сан-Диего, Калифорния) — американский рок-музыкант, бас-гитарист.

Личное 
Мендоса провёл юношеские годы, живя с бабушкой в Тихуане, Мексика. Сейчас он живёт в Хантингтон-Бич, Калифорния, и имеет пятерых детей: Марко Рентериа, который является бас-гитаристом, Аарон, Ева, Вера и Макс. Он женился на своей нынешней жене Лии 2 декабря 2001 года.

Мендоса — известный сторонник права на ношение оружия. Он любит охоту, рыбалку и вообще быть на свежем воздухе. Мендоса любит охотиться с другом, музыкантом Тедом Ньюджентом.

Дискография 
 1990 Ward One: Along the Way (Bill Ward)
 1993 Nothin' but Trouble (Blue Murder)
 1994 Screaming Blue Murder (Blue Murder)
 1995 Real World (Tin Drum)
 1995 Out of My Tree (John Sykes)
 1995 Seeing For The Very First Time (Barbara Weathers)
 1996 Feels Good (Michael Ruff)
 1996 Smashing! (Right Said Fred)
 1996 Kissing Rain (Roch Voisine)
 1997 Loveland (John Sykes)
 1997 Sugar Cane (Rafael Aragon)
 1997 20th Century (John Sykes)
 1998 Date with the Devil’s Daughter (Robert Williams)
 1998 7 Deadly Zens (Tommy Shaw)
 1998 Live in L.A. (Mendoza Heredia Neto)
 2000 One Night Only (Thin Lizzy)
 2000 Into the Light (David Coverdale)
 2000 Nuclear Cowboy (John Sykes)
 2001 Full Bluntal Nugity (Ted Nugent)
 2002 Craveman (Ted Nugent)
 2004 Mythology (Derek Sherinian)
 2004 Bad Boy Live! (John Sykes)
 2005 World Play (Soul SirkUS)
 2006 Live… In the Still of the Night (Whitesnake)
 2007 Are You Listening? (Dolores O'Riordan)
 2009 Play My Game (Tim "Ripper" Owens)
 2009 No Baggage (Dolores O’Riordan)
 2009 Smoke and Mirrors (Lynch Mob)

 Трибьют-альбомы
 1999 Little Guitars: A Tribute to Van Halen
 2000 Metallic Assault: A Tribute to Metallica
 2001 Stone Cold Queen: A Tribute
 2002 Pigs and Pyramids: An All Star Lineup Performing the Songs of Pink Floyd
 2002 One Way Street: A Tribute to Aerosmith

 Сольные альбомы
 Live For Tomorrow (2007)
 Casa Mendoza (2010)
 Viva La Rock (2018)

Ссылки 
 Официальный сайт
 BBC Marco Mendoza site
 MARCO MENDOZA TALKS ABOUT THE «NEW» THIN LIZZY

Бас-гитаристы США
Персоналии:Хантингтон-Бич
Музыканты Blue Murder
Музыканты Gorky Park